Franklin es el nombre de 3 localidades en el estado de Nueva York:

 Franklin (condado de Franklin, Nueva York)
 Franklin (condado de Delaware, Nueva York)
 Franklin (villa)